Krystal System — французский электро-дуэт из Парижа.

Биография 
В Апреле 2006 года Bonnie и N°7 решили объединиться и создать группу Krystal System.

Дуэт использует различные музыкальные стили и их комбинации: Dark Electro, Coldwave, Industrial Rock и Metal.

Критики дают группе следующую характеристику:

...соедините чувственный тон инди-попа группы Lush с готическим металлом The Birthday Massacre, добавьте тяжёлые гитарные рифы группы Rammstein, перемешайте в Dark Electro с элекро битами вместе с провокационным женским вокалом Bonnie на английском и французском языках, и вы получите музыку Krystal System.

После победы на международном фестивале Cravefest video awards в 2007 году и нескольких концертов во Франции и Швейцарии, дуэт подписывает контракт с бельгийским лейблом Alfa Matrix.

14 ноября 2008 года вышел их дебютный альбом Underground в двух версиях, на втором диске находятся ремиксы таких групп, как Implant, Psy'Aviah, Essence Of Mind, Leaether Strip. Альбом достиг 4 места в Deutsche Alternative Charts.

17 июня 2011 года вышел их второй альбом Nuclear в трёх версиях, на втором диске находятся ремиксы таких групп, как Implant, Treponem Pal, Amgod. Альбом достиг 3 места в Deutsche Alternative Charts.

Дискография

Альбомы 
 Underground (Alfa Matrix, 2008)
 Nuclear (Alfa Matrix, 2011)
 Rage (Alfa Matrix, 2013)

EP 
 Underground: VooDoo Night Sessions

Появления 
 Advanced Electronics Vol. 7 (2xCD, Comp + DVD, Comp) 2008
 Alfa Matrix Re:connected [3.0] (2xCD, Comp + DVD, Comp + Box) 2008
 New Signs & Sounds 11/08 (CD, Comp) 2008
 Sonic Seducer Cold Hands Seduction Vol. 89 (DVD-D, Smplr + CD, Smplr) 2008
 Sounds From The Matrix 07 (CD, Comp, Promo) 2008
 Endzeit Bunkertracks [Act — IV] (4xCD, Comp + Box, Ltd) 2009
 A Tribute To Depeche Mode — The Re:Covered Singles (CD, EP, Car) 2009
 CD Side 50 (CD, Smplr) 2009
 Sounds From The Matrix 08 (CD, Comp, Promo) 2009
 Sounds From The Matrix 09 (CD, Comp, Promo) 2009
 Extreme Lustlieder 4 (CD, Comp) 2010
 Asia-Matrix (2xCD, Comp, Ltd) 2010
 Alfa Matrix Re:covered Vol. 2 - A Tribute To Depeche Mode 2011
 Matrix Downloaded [001] 2011
 Sonic Seducer Cold Hands Seduction - Vol. 120 (CD, Comp) 2011
 Face The Beat 01 2011
 Zillo CD 07-08/2011 (CD, Comp) 2011
 Electronic Body Matrix 1 (4xCD, Comp + Box + 40xFile, MP3, 320) 2011
 4.4U [2012.10]
 Absolute grrrls manifesto (4CD) 2013
 Gothic spirit 17 (2CD) 2013
 Sonic Seducer Cold Hands Seduction - Vol.141

Участники 
 Bonnie (вокал, гитара)
 N° 7 (вокал, синтезатор, семплы)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Krystal System
 Официальный сайт лейбла Alfa Matrix
 Krystal System на musicbrainz.org
 
 
 
 Официальный канал на youtube
 Официальная страница на facebook

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы Франции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году